García Maroto puede hacer referencia a:
 Gabriel García Maroto (1889-1969), pintor, editor y escritor español.
 Eduardo García Maroto (1903-1989), cineasta español.